Анненков, Николай: Анненков, Николай Александрович (1899—1999) — русский советский актёр и педагог, Герой Социалистического Труда.
 Анненков, Николай Епафродитович (1805—1826) — русский поэт, баснописец.
 Анненков, Николай Иванович (1819—1889) — русский ботаник, лесовод и фенолог, деятель сельского хозяйства.
 Анненков, Николай Леонидович (1958—2007) — советский и российский футболист.
 Анненков, Николай Николаевич (1799—1865) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
 Анненков, Николай Петрович (1790—1865) — русский генерал от инфантерии, член совета и инспектор военно-учебных заведений.